Górecki eller Gorecki är ett polskt efternamn med den feminina formen Gorecka. Namnet finns med något avvikande stavning  på tyska samt på andra slaviska språk.

Personer med efternamnet Gorecki eller med likande efternamn
 Antoni Gorecki (1787–1861), polsk poet 
 Henryk Górecki (1933–2010), polsk tonsättare
 Kazimierz Górecki (1954–1977), polsk kanotist
 Leon Goretzka (född 1995), tysk fotbollsspelare
 Maria Gorecka (1835–1922), polsk skriftställare
 Mikołaj Górecki (född 1971), polsk tonsättare
 Tadeusz Gorecki (1825–1868), polsk porträttmålare
 Viola Goretzki (född 1966), östtysk roddare
 Vlado Goreski (född 1958), makedonsk målare och grafiker

Se även 
 Mount Gorecki – ett berg i Antarktis

Polska efternamn